ZEG steht für:
 Zivile Einsatzgruppe, eine Arbeitsweise der Polizei, siehe Zivilstreife
 Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft, eine Einkaufsgemeinschaft von Fahrradgeschäften in Europa
 Zentraleinkauf Holz und Kunststoff eG, eine eingetragene Genossenschaft von holzverarbeitenden Betrieben
 Zentral-Einkaufsgesellschaft, eine deutsche Außenhandelsorganisation während des Ersten Weltkrieges

ZeG steht für:
 Zechliner Gewässer, staugeregelte Nebenwasserstraße in Brandenburg

zeg steht für:
 Zenag (ISO-639-3-Code), Dialekt von Mumeng, eine der Ozeanischen Sprachen

ZEG